Любо́вь Петро́ва:
 Петрова (Сысоева), Любовь Андреевна (род. 1940) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Петрова, Любовь Васильевна (1919—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда. 
 Петрова, Любовь Сергеевна (род. 1984) — российская биатлонистка.